Monsieur Lecoq (boek), een roman van Émile Gaboriau
Monsieur Lecoq (1914), film van Maurice Tourneur
Monsieur Lecoq (1915), een film van Edwin Thanhouser